Autojärvi kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Autojärvi (Gällivare socken, Lappland, 743201-174170), sjö i Gällivare kommun,  (4,81 ha)
Autojärvi (Gällivare socken, Lappland, 751109-168984), sjö i Gällivare kommun,  (8,76 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn